Amerikai Egyesült Államok
Eagle Grove (Georgia)
Eagle Grove (Iowa)